Voienscu ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Voinescu (1885–1961), rumänische Philosophin, Essayistin, Hochschullehrerin und Übersetzerin
 Ion Voinescu (1929–2018), rumänischer Fußballspieler